Pasquet ist der Familienname folgender Personen:

 David Pasquet (* 1970), Musiker
 Isabelle Pasquet (* 1962), französische Politikerin
 Jacques Pasquet (* 1948), Schriftsteller
 Joseph Pasquet (1888–1972)
 Louis Pasquet (1867–1931), französischer Politiker
 Nicolás Pasquet (* 1958), Dirigent
 Ope Pasquet (* 1955), uruguayischer Politiker und Rechtsanwalt
 Yves-Marie Pasquet (* 1947), Komponist